Lista över förslag till världsarv finns för respektive kontinent:

Lista över förslag till världsarv i Afrika
Lista över förslag till världsarv i Asien
Lista över förslag till världsarv i Europa
Lista över förslag till världsarv i Oceanien
Lista över förslag till världsarv i Sydamerika
Lista över förslag till världsarv i Nordamerika